Арсений може да се отнася за:
 Арсений Велики (354 – 449) – християнски светец
 Арсений Цариградски (ок. 1200 – 1273), вселенски патриарх
 Сръбски архиепископи и патриарси
 Арсений I Сремски (13 век)
 Арсений II Печки (15 век)
 Арсений III (17 век)
 Арсений IV (18 век)
 Охридски архиепископи
 Арсений I Охридски (17 век)
 Арсений II Охридски (18 век)
 Арсений Пловдивски (1932 – 2006) – български православен духовник, пловдивски владика от 1987 до 2006 година.